A 2002-es női röplabda-világbajnokság a 14. volt a sportág történetében. A tornát 2002. augusztus 30. és szeptember 15. között rendezték Németországban. A világbajnokságon 24 válogatott vett részt. A tornát az olasz válogatott nyerte, története során először.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 6 darab, négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a többi csapat kiesett.

A középdöntőben a továbbjutott csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak. A három középdöntő csoportból az első két és a két legjobb harmadik helyezett jutott a negyeddöntőbe. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

G csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2002-es férfi röplabda-világbajnokság

Világbajnokság
N2002